Judith Green peut désigner :
  (1934–2001), philanthrope américaine ;
 Judith Green (1943-), mathématicienne américaine ;
 Judith Green (1947-), médiéviste britannique.